I Sons of the East sono una band indie folk australiana formatasi a Sydney nel 2011, composta da Nic Johnston, Dan Wallage e Jack Rollins.

Storia 
Il gruppo, originario di Sydney, è composto da Nic Johnston (voce, tastiere e chitarra), Dan Wallage (banjo, voce) e Jack Rollins (voce, chitarra). Dan e Jack si sono conosciuti a scuola, e sono amici da quando erano bambini, mentre Nic (originario di Mosman) si è unito a loro da già maturi.

Hanno pubblicato il loro album di debutto omonimo sottotitolato "Extended Aid" nell'agosto 2013, rilasciando il singolo "Come Away". Secondo di Undercover.fm News l'EP è una "miscela soul di chiavi, banjo, chitarra e voci carismatiche che li spingono a livelli sempre più alti, con il pubblico colpito dalle loro canzoni senza tempo." Chris Familton di The Music, a proposito della loro performance nel novembre 2013, ha osservato "La voce di Rollins è speciale, un misto di ruggito-ringhio dolce - l'intromissione tra lo stomp e il violino abbastanza moderno che hanno ... [insieme ] con il loro suono banjo / chitarra / tasti, lanciano un certo didgeridoo, armonico."

Nel novembre 2015 pubblicarono un altro EP, Already Gone, con il recensore AirIt che descriveva la loro musica come "un melodico sempre più eterogeneo, di diversi suoni indie e varie melodie popolari, un mix multiforme e variegato di banjo, organo, piano, chitarra, armonie che si mescolano e occasionali didgeridoo.Il risultato è un suono folk moderno e alternativo che attinge a influenze veramente eclettiche da ogni parte, ma in qualche modo si snoda in un sentimento di casa. In altre parole ...è bello."

A dicembre del 2018 annunciano un tour europeo, grazie al successo internazionale del nuovo album, che comprende anche l'Italia, con una data a Milano.

Influenze 
La band si rifà ad artisti del passato come Neil Young, Johnny Cash e The Kinks.

Discografia

EP 
 2013 – Sons of the East
 2015 – Already Gone
 2019 – Burn Right Through

Singoli 
 2013 – Come Away
 2013 – California
 2013 – Hold On
 2013 – Miramare
 2015 – Into the Sun
 2015 – Already Gone
 2015 – The Farmer
 2018 – Nothing Comes Easy
 2019 – Silver Lining
 2019 – It Must Be Luck
 2019 – You Ain't Going Nowhere
 2019 – Come Away
 2020 – "Inappropriate Behaviour
 2020 – You Might Think
 2020 – On My Way
 2021 – Fool Me
 2021 – Millionaire
 2022 – Undone
 2022 – What I Do

Note

Collegamenti esterni